Журне, Марсель (1867—1933) — французский оперный певец (бас).
 Журне, Марсель (актёр) (1895—1973) — французский актёр.